Чемпионат Азии по дзюдо 2017 года прошёл с 26 по 28 мая в Гонконге.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 

2017
дзюдо
дзюдо
дзюдо
Международные спортивные соревнования в Гонконге
Международные соревнования по дзюдо в Китае
2017 год в дзюдо
Май 2017 года